Bromnaphthalin ist eine ungenaue Bezeichnung für folgende chemischen Verbindungen:

 1-Bromnaphthalin (α-Bromnaphthalin, α-Naphthylbromid)
 2-Bromnaphthalin (β-Bromnaphthalin, β-Naphthylbromid)